En Pologne, Kwiatkowo peut désigner : 

 Kwiatkowo, village du powiat d'Aleksandrów, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Kwiatkowo, village du powiat de Rypin, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Kwiatkowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Kwiatkowo, village de la voïvodie de Mazovie,
 Kwiatkowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.